Алан Васильевич Саламов ( род. 11 июня 2000 г., Владикавказ, Северная Осетия ) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2016 года. Профессиональный рекорд 10-0-0    .

Биография 

Алан родился 11 июня 2000 года в городе Владикавказ.

Мать - Болатаева Римма Аквсентьевна

Отец - Саламов Василий Семёнович

С 14 лет начал заниматься тайским боксом в родном городе в школе номер 40, под руководством Арсена Есиева, затем перешел тренироваться к главному тренеру сборной Тариеву Верди.

В 2017 году окончил школу номер 40 города Владикавказ.

Учится в ГМИ на строительном факультете .

Учится в СОГПИ - физическое воспитание.

В 16 лет провел первый профессиональный бой в Грозном, где одержал победу, так началась профессиональная карьера.

Статистика 

|Победа  
|align=center| 9-0
| Залимхан Юсупов
|
|Hardcore FC 42
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Москва, Россия
|-
|Победа 
|align=center| 8-0
| Арби Эмиев
|
|Nashe Delo 53
|
|align=center| 1
|align=center| 1:04
| Москва, Россия
|-
|Победа 
|align=center| 7-0
| Артем Рофаль
|
|Nashe Delo 40
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center| 6-0
| Умар Тесиев
|
|Nashe Delo 40
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center| 5-0
| Абубакар Маммадов
|
|Nashe Delo 34
|
|align=center| 2
|align=center| 1:54
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center| 4-0
| Шамиль Солтанбеков
|
|Nashe Delo 21
|
|align=center| 2
|align=center| 1:28
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center| 3-0
| Ахад Тураев
|
|Nashe Delo 17
|
|align=center| 3
|align=center| 0:16
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center| 2-0
| Никита Гомзяков
|
|Nashe Delo 7
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Москва, Россия
|-
|Победа  
|align=center| 1-0
| Виталий Никитин
|
|Nashe Delo 1
|
|align=center| 1
|align=center| 2:28
| Москва, Россия
|-
|}

Примечания

Ссылки 

 

Бойцы смешанных единоборств